8-й чемпионат Европы по баскетболу проходил в Москве на центральном стадионе «Динамо» с 23 мая по 4 июня 1953 года. В финальной стадии принимали участие 17 национальных сборных, разделённые на 4 группы.

Чемпионом в 3-й раз стала сборная СССР, второе место заняли венгры, третье — французы. Венгры впервые выиграли серебро чемпионата Европы, до этого они были третьими в 1946 году в Швейцарии.

Итоговое положение

Составы участников чемпионата Европы по баскетболу 1953 года

Ссылки 
 Страница, посвящённая Чемпионату Европы 1953 года на сайте FIBA

 
1953 год в баскетболе
Спорт в СССР в 1953 году
Май 1953 года
Июнь 1953 года
Международные соревнования по баскетболу в СССР
Международные спортивные соревнования в Москве
1953 год в Москве
Чемпионаты Европы в 1953 году
Чемпионаты Европы в СССР